

Шатійон () — муніципалітет у регіоні Валле-д'Аоста

Шатійон — кантон у Франції, в департаменті О-де-Сен
 Шатійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Шатійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Шатійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен
 Шатійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Шатійон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура

Шатійон — громада в кантоні Фрібур
 Шатійон — громада в кантоні Юра

Див. також 
 Шатійон-Гюїотт — муніципалітет у департаменті Ду, Франція
 Шатійон-Коліньї — муніципалітет у департаменті Луаре, Франція
 Шатійон-Сен-Жан — муніципалітет у департаменті Дром, Франція
 Шатійон-ан-Базуа — муніципалітет у департаменті Ньєвр, Франція
 Шатійон-ан-Ванделе — муніципалітет у департаменті Іль і Вілен, Франція
 Шатійон-ан-Дюнуа — колишній муніципалітет у департаменті Ер і Луар, Франція
 Шатійон-ан-Діуа — муніципалітет у департаменті Дром, Франція
 Шатійон-ан-Мішай — колишній муніципалітет у департаменті Ен, Франція
 Шатійон-ла-Борд — муніципалітет у департаменті Сена і Марна, Франція
 Шатійон-ла-Палю — муніципалітет у департаменті Ен, Франція
 Шатійон-ле-Дюк — муніципалітет у департаменті Ду, Франція
 Шатійон-ле-Руа — муніципалітет у департаменті Луаре, Франція
 Шатійон-ле-Сон — муніципалітет у департаменті Ена, Франція
 Шатійон-су-ле-Кот — муніципалітет у департаменті Мез, Франція
 Шатійон-сюр-Бруе — муніципалітет у департаменті Марна, Франція
 Шатійон-сюр-Ендр — муніципалітет у департаменті Ендр, Франція
 Шатійон-сюр-Клюз — муніципалітет у департаменті Верхня Савойя, Франція
 Шатійон-сюр-Кольмон — муніципалітет у департаменті Майєнн, Франція
 Шатійон-сюр-Луар — муніципалітет у департаменті Луаре, Франція
 Шатійон-сюр-Лізон — муніципалітет у департаменті Ду, Франція
 Шатійон-сюр-Марн — муніципалітет у департаменті Марна, Франція
 Шатійон-сюр-Морен — муніципалітет у департаменті Марна, Франція
 Шатійон-сюр-Сен — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор, Франція
 Шатійон-сюр-Сон — муніципалітет у департаменті Вогези, Франція
 Шатійон-сюр-Туе — муніципалітет у департаменті Де-Севр, Франція
 Шатійон-сюр-Уаз — муніципалітет у департаменті Ена, Франція
 Шатійон-сюр-Шаларонн — муніципалітет у департаменті Ен, Франція
 Шатійон-сюр-Шер — муніципалітет у департаменті Луар і Шер, Франція
 Шатійон (Альє) — муніципалітет у департаменті Альє, Франція
 Шатійон (В'єнна) — колишній муніципалітет у департаменті В'єнна, Франція
 Шатійон (Валле-д'Аоста) — муніципалітет в Італії
 Шатійон (Жура) — муніципалітет у департаменті Жура, Франція
 Шатійон (О-де-Сен) — муніципалітет у департаменті О-де-Сен, Франція
 Шатійон (Рона) — муніципалітет у департаменті Рона, Франція
 Шатійон (кантон) — * Шатійон-Гюїотт — муніципалітет у департаменті Ду, Франція
 Шатійон-Коліньї — муніципалітет у департаменті Луаре, Франція
 Шатійон-Сен-Жан — муніципалітет у департаменті Дром, Франція
 Шатійон-ан-Базуа — муніципалітет у департаменті Ньєвр, Франція
 Шатійон-ан-Ванделе — муніципалітет у департаменті Іль і Вілен, Франція
 Шатійон-ан-Дюнуа — колишній муніципалітет у департаменті Ер і Луар, Франція
 Шатійон-ан-Діуа — муніципалітет у департаменті Дром, Франція
 Шатійон-ан-Мішай — колишній муніципалітет у департаменті Ен, Франція
 Шатійон-ла-Борд — муніципалітет у департаменті Сена і Марна, Франція
 Шатійон-ла-Палю — муніципалітет у департаменті Ен, Франція
 Шатійон-ле-Дюк — муніципалітет у департаменті Ду, Франція
 Шатійон-ле-Руа — муніципалітет у департаменті Луаре, Франція
 Шатійон-ле-Сон — муніципалітет у департаменті Ена, Франція
 Шатійон-су-ле-Кот — муніципалітет у департаменті Мез, Франція
 Шатійон-сюр-Бруе — муніципалітет у департаменті Марна, Франція
 Шатійон-сюр-Ендр — муніципалітет у департаменті Ендр, Франція
 Шатійон-сюр-Клюз — муніципалітет у департаменті Верхня Савойя, Франція
 Шатійон-сюр-Кольмон — муніципалітет у департаменті Майєнн, Франція
 Шатійон-сюр-Луар — муніципалітет у департаменті Луаре, Франція
 Шатійон-сюр-Лізон — муніципалітет у департаменті Ду, Франція
 Шатійон-сюр-Марн — муніципалітет у департаменті Марна, Франція
 Шатійон-сюр-Морен — муніципалітет у департаменті Марна, Франція
 Шатійон-сюр-Сен — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор, Франція
 Шатійон-сюр-Сон — муніципалітет у департаменті Вогези, Франція
 Шатійон-сюр-Туе — муніципалітет у департаменті Де-Севр, Франція
 Шатійон-сюр-Уаз — муніципалітет у департаменті Ена, Франція
 Шатійон-сюр-Шаларонн — муніципалітет у департаменті Ен, Франція
 Шатійон-сюр-Шер — муніципалітет у департаменті Луар і Шер, Франція
 Шатійон (Альє) — муніципалітет у департаменті Альє, Франція
 Шатійон (В'єнна) — колишній муніципалітет у департаменті В'єнна, Франція
 Шатійон (Валле-д'Аоста) — муніципалітет в Італії
 Шатійон (Жура) — муніципалітет у департаменті Жура, Франція
 Шатійон (О-де-Сен) — муніципалітет у департаменті О-де-Сен, Франція
 Шатійон (Рона) — муніципалітет у департаменті Рона, Франція
 Шатійон (кантон) — * Шатійон-Гюїотт — муніципалітет у департаменті Ду, Франція
 Шатійон-Коліньї — муніципалітет у департаменті Луаре, Франція
 Шатійон-Сен-Жан — муніципалітет у департаменті Дром, Франція
 Шатійон-ан-Базуа — муніципалітет у департаменті Ньєвр, Франція
 Шатійон-ан-Ванделе — муніципалітет у департаменті Іль і Вілен, Франція
 Шатійон-ан-Дюнуа — колишній муніципалітет у департаменті Ер і Луар, Франція
 Шатійон-ан-Діуа — муніципалітет у департаменті Дром, Франція
 Шатійон-ан-Мішай — колишній муніципалітет у департаменті Ен, Франція
 Шатійон-ла-Борд — муніципалітет у департаменті Сена і Марна, Франція
 Шатійон-ла-Палю — муніципалітет у департаменті Ен, Франція
 Шатійон-ле-Дюк — муніципалітет у департаменті Ду, Франція
 Шатійон-ле-Руа — муніципалітет у департаменті Луаре, Франція
 Шатійон-ле-Сон — муніципалітет у департаменті Ена, Франція
 Шатійон-су-ле-Кот — муніципалітет у департаменті Мез, Франція
 Шатійон-сюр-Бруе — муніципалітет у департаменті Марна, Франція
 Шатійон-сюр-Ендр — муніципалітет у департаменті Ендр, Франція
 Шатійон-сюр-Клюз — муніципалітет у департаменті Верхня Савойя, Франція
 Шатійон-сюр-Кольмон — муніципалітет у департаменті Майєнн, Франція
 Шатійон-сюр-Луар — муніципалітет у департаменті Луаре, Франція
 Шатійон-сюр-Лізон — муніципалітет у департаменті Ду, Франція
 Шатійон-сюр-Марн — муніципалітет у департаменті Марна, Франція
 Шатійон-сюр-Морен — муніципалітет у департаменті Марна, Франція
 Шатійон-сюр-Сен — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор, Франція
 Шатійон-сюр-Сон — муніципалітет у департаменті Вогези, Франція
 Шатійон-сюр-Туе — муніципалітет у департаменті Де-Севр, Франція
 Шатійон-сюр-Уаз — муніципалітет у департаменті Ена, Франція
 Шатійон-сюр-Шаларонн — муніципалітет у департаменті Ен, Франція
 Шатійон-сюр-Шер — муніципалітет у департаменті Луар і Шер, Франція
 Шатійон (Альє) — муніципалітет у департаменті Альє, Франція
 Шатійон (В'єнна) — колишній муніципалітет у департаменті В'єнна, Франція
 Шатійон (Валле-д'Аоста) — муніципалітет в Італії
 Шатійон (Жура) — муніципалітет у департаменті Жура, Франція
 Шатійон (О-де-Сен) — муніципалітет у департаменті О-де-Сен, Франція
 Шатійон (Рона) — муніципалітет у департаменті Рона, Франція